Municipio de Laketon puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Laketon (condado de Brookings, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Brookings.
 Municipio de Laketon (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Muskegon.